ITTF kan syfta på:

 ITTF – en arbetsgrupp inom standardisering, se Information Technology Task Force
 ITTF – det internationella bordtennisförundet, se International Table Tennis Federation